Elitserien 1992/1993 kan syfta på:

Elitserien i basket för damer 1992/1993
Elitserien i bordtennis för herrar 1992/1993
Elitserien i bordtennis för damer 1992/1993
Elitserien i handboll för herrar 1992/1993
Elitserien i handboll för damer 1992/1993
Elitserien i ishockey 1992/1993
Elitserien i bandy 1992/1993
Elitserien i volleyboll för herrar 1992/1993
Elitserien i volleyboll för damer 1992/1993